Stigmaphronidae är en familj av steklar. Stigmaphronidae ingår i överfamiljen Ceraphronoidea, ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Stigmaphronidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Steklar
Stigmaphronidae